Fjelbergøy är en ö i Kvinnherad kommun i Hordaland i Norge. Ön har en areal på ca 4,9 kvadratkilometer och den högsta punkten är Påskåsen på 182 meter över havet. 

Ön ligger norr om grannön Borgundøy och väster om Halsnøy i södra delen av Klosterfjorden. Det är vanligt att området som omfattar Fjelbergøy och grannön Borgundøy kallas Fjelberg. Detta har sin grund i att båda öarna tidigare varit en egen kommun, Fjelberg kommun, som 1965 blev en del av Kvinnherad kommun. 

Fjelbergøy har en befolkning på 18 personer samt vissa säsongsarbetare.

Öar i Hordaland
Kvinnherads kommun